Реч Тополовац је изведена од речи топола. Она се може односити на:

Србија:
 Равни Тополовац, као насеље у општини Житиште, Србија;

Румунија:
 Велики Тополовац, као насеље и седиште истоимене општине код Темишвара, Румунија;
 Мали Тополовац, као насеље и седиште истоимене општине код Темишвара, Румунија;

Хрватска:
 Тополовац (Сисак), као насеље у Граду Сиску, Хрватска;
 Зрински Тополовац, као насеље и седиште истоимене општине код Бјеловара, Хрватска.

Види још 
 Топола (вишезначна одредница)
 Тополница (вишезначна одредница)
 Тополовица (вишезначна одредница)